Пожеревицкая волость  — административно-территориальная единица 3-го уровня и муниципальное образование со статусом сельского поселения в Дедовичском районе Псковской области России.

Административный центр — деревня Пожеревицы.

География 
Территория волости граничит на северо-востоке с Вязьевской волостью Дедовичского района, на севере и западе — с Порховским районом, на юге — с Новоржевским и Бежаницким районами.

Большую часть волости составляет Судомская возвышенность с её наивысшей точкой — горой Судома (293 м). На её территории расположены крупнейшие озера Дедовичского района: Городновское или Городно (3,1 км², глубиной до 11 м), Локно (2,5 км², глубиной до 12 м), Сево или Большое Сево (2,4 км², глубиной до 14 м), Петровское или Узское (2,3 км², глубиной до 9,5 м), Навережское или Навережье (2,2 км², глубиной до 3,2 м), Мячковское (1,9 км², глубиной до 12 м), Глубокое (1,7 км², глубиной до 16 м), Иваньковское или Облуцкое (1,6 км², глубиной до 7 м), Каменное или Съезд (1,2 км², глубиной до 13,0 м; погранично с Порховским районом), Филипповское (0,9 км², глубиной до 4,3 м), Пеньковское (0,9 км², глубиной до 18 м) и др.

Население

Населённые пункты 

В состав Пожеревицкой волости входят 159 населённых пунктов (деревень):

История 
Постановлением Псковского областного Собрания депутатов от 26 января 1995 года все сельсоветы в Псковской области были переименованы в волости, в том числе Пожеревицкий сельсовет был превращён в Пожеревицкую волость.

Законом Псковской области от 28 февраля 2005 года была упразднена Навережская волость (д. Навережье), а её территория была включена в Пожеревицкую волость, в границах которой было также создано муниципальное образование Пожеревицкая волость со статусом сельского поселения с 1 января 2006 года в составе муниципального образования Дедовичский район со статусом муниципального района. Одновременно была упразднена Горушкинская волость (д. Горушка) в пользу Дубровской волости.

На референдуме 11 октября 2009 год было поддержано объединение Сорокинской (д. Сорокино), Дубровской (д. Дубровка) и Пожеревицкой волостей. Законом Псковской области от 3 июня 2010 года Сорокинская и Дубровская волости были упразднены и включены в состав Пожеревицкой волости.

Законом Псковской области от 22 декабря 2010 года волостной центр Пожеревицы из села были преобразованы в деревню.

Примечания 

Муниципальные образования Дедовичского района
Сельские поселения Псковской области